Mickael Eklund (Saskatoon, Saskatchewan; 31 de julio de 1974) es un actor de cine y televisión canadiense.

Filmografía

Cine y televisión

Enlaces externos

 

Actores de cine de Canadá
Actores de televisión de Canadá
Reparto de Bates Motel
Nacidos en Saskatoon